Aurélien Scheidler – calciatore francese
 Paolo Scheidler – calciatore italiano